VA steht als Abkürzung für:

 alveoläre Ventilation, siehe Medizinische Abkürzungen
 „angewittert“, als Code bei Verwitterungsgrad
 Indien nach dem ICAO-Code
 Royal Order of Victoria and Albert, ein königlicher Familienorden von Großbritannien
 Validation Authority, siehe Validierungsdienst
 Vatikanstadt, der Sitz des Papstes in Rom, Zentrum der katholischen Kirche (nach ISO 3166)
 Veranstaltungstechnik, die Technik, die bei Veranstaltungen wie Konzerten gebraucht wird
 Verbraucher-Analyse, eine Markt-Media-Studie
 Vereinfachte Ausgangsschrift, eine Buchstabenschrift
 Verfahrensanweisung, ein Dokument, das durch verschiedene Normen gefordert wird
 Verkehrsrecht aktuell, eine juristische Fachzeitschrift
 Verlagsauslieferung, Dienstleistungsunternehmen für Buchverlage
 Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat in Deutschland
 Versorgungsausgleich
 Versuchsschmelze Austenit, rostfreier Stahl, ohne eine bestimmte Sorte zu bezeichnen
 Vertical Alignment, eine Technologie bei Flüssigkristallanzeigen
 Vertiefungsarbeit, die Abschlussarbeit im allgemeinbildenden Unterricht der Schweizer Berufsschulen
 Verwaltungsakt (Deutschland)
 Verwaltungsausschuss, ein Organ in niedersächsischen Städten und Gemeinden
 Virgin Australia, australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Virginia, US-amerikanischer Bundesstaat, als postalische Abkürzung
 Virtual Airline, siehe Virtuelle Fluggesellschaft (Flugsimulation)
 Virtual Analog, siehe Virtuell-analoger Synthesizer
 Volcanic Ash, Vulkanische Asche, offizielle WMO-Abkürzung
 Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat, rechtspopulistische Schweizer Kleinpartei
 Volksanwaltschaft, eine parlamentarische Ombudsstelle zur Kontrolle der öffentlichen Verwaltung in Österreich
 Volksarmee, unter anderem an Kfz-Kennzeichen verwendete Bezeichnung der NVA
 Voltampere, SI-Einheit für elektrische Scheinleistung
 Lokalbahn Vöcklamarkt–Attersee in Oberösterreich
 Commission für Verkehrsanlagen in Wien
 Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte

VA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Varese
 Norwegen: Kristiansund in der Provinz Møre og Romsdal
 Serbien: Valjevo
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)
 Spanien: Provinz Valladolid (auslaufend)

Va steht für:
 eine offiziell anerkannte Minderheit der Volksrepublik China, siehe Wa (Ethnie)
 Va (Jawi-Buchstabe), Buchstabe des Jawi-Alphabets ()
 Viola, siehe Bratsche

Vá ist der Künstlername von
 Vá (Fußballspieler) (* 1998), angolanischer Fußballspieler

V. a. steht als Abkürzung für:
 „Verdacht auf“, eine Abkürzung bei medizinischen Diagnosen, siehe Verdachts- und Arbeitsdiagnose

v. a. steht als Abkürzung für:
 „von allen“
 „vor allem“

.va steht für:
 .va, länderspezifische Top-Level-Domain des Heiligen Stuhls (Vatikanstadt)

Siehe auch:

Abkürzung